Valea Peștilor ist der Name zweier Fließgewässer in Rumänien:

 Valea Peștilor (Valea Neagră), linker Zufluss des Valea Neagră im Kreis Maramureș
 Valea Peștilor (Vaser), linker Zufluss der Vaser im Kreis Maramureș